Laureano ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Laureano († 544), Bischof von Sevilla und Märtyrer, siehe Laurian
 Marta Laureano, mexikanische Mutter, die mit ihrem Kind Englisch sprechen musste

Siehe auch:
 Laureana